Good Things – album di Tony Lynn Washington del 2000
 Good Things – traccia di Rich Boy dell'album eponimo del 2007
 Good Things – album dei Looptroop Rockers del 2008
 Good Things – album di Aloe Blacc del 2010
 Good Things – album del duo Dan + Shay del 2021